Friedrich se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hans Christian Friedrich
 Heimo Friedrich